Weiße Maus steht für:
 eine Maus mit weißem Fell, siehe Farbmaus
 umgangssprachlich ein Verkehrspolizist in weißer Uniform, siehe Weiße Mäuse
 Spitzname für einen stromlinienförmigen Rennwagen der Firma Lloyd (Automarke)
 der Beiname von Nancy Wake, englische Agentin im Zweiten Weltkrieg